Ушарал — топоним в Казахстане:
 Ушарал — аэропорт города Ушарал
 Ушарал — город в Алакольском районе Алматинской области.
 Ушарал — село в Панфиловском районе Алматинской области.
 Ушарал — село в Таласском районе Жамбылской области.
 Ушарал — село в Актогайском районе Карагандинской области.
 Ушарал — до 2022 г. название села Абилда в Сарысуском районе Жамбылской области.